Монумент в честь 850-летия города Владимира — монумент, воздвигнутый в честь 850-летия города Владимира, столицы Владимиро-Суздальского княжества. Памятник является одной из визитных карточек Владимира и излюбленным местом встречи жителей города.

История 
Памятник был заложен в 1958 году и был открыт в 1960 году. Монумент расположен в центре Соборной площади. В советской историографии считалось, что город Владимир был основан в 1108 году князем Владимиром Мономахом. Его авторы — скульптор Д. Б. Рябичев, а также архитекторы А. Н. Душкин и Е. А. Архипов. В создании монумента также участвовали Мытищинский завод художественного литья и Владимирская научно-производственная реставрационная мастерская.

Описание 
Памятник представляет собой стеллу высотой 22 метра, которая сложенна из кирпича и облицована известняком и гранитом. В трёх углублениях находятся отлитые из бронзы фигуры зодчего, рабочего и воина. Над фигурами запечатлены наиболее значимые для города исторические события и их героев. Над зодчим — медальоны с портретами Владимира Мономаха и Андрея Боголюбского, барельефы владимирского зодчества и древнего художественного ремесла. Над воином — медальоны с портретами Александра Невского и Дмитрия Пожарского, а также барельефы с событиями такие как въезд Александра Невского на великое княжение в 1252 году и сбор земского ополчения князем Пожарским. Над головой рабочего — события XX века, гражданская война и Великая Отечественная война, а также передача 150 тысячного трактора «Владимирец» колхозникам в 1957 году.

Ссылки 
 https://www.tourism33.ru/guide/places/vladimir/pamyatnik-850-letie-vladimira/
 http://vladimirtravel.ru/what-to-visit/vladimir/arkhitektura/13705/

Литература 
 Объединенный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Материалы исследований : сборник / Гос. Владим.-Сузд. ист.-архитектур. и художеств. музей-заповедник. — Владимир, 1996-. — 21 см. [№ 4]: Материалы научно-практической конференции / [сост.: А. А. Тенеткина]. — 1998. — 175 с. : ил., портр., табл., цв. ил.
 Бубнов, Сергей Львович. Памятники Владимира : иллюстрированный справочник : [туристская схема] / С. Л. Бубнов. — 3-е изд., доп. — Владимир : Транзит-Икс, 2008. — 143 с. : цв. ил., портр.; 21 см; ISBN 978-5-8311-0386-1

850